La Condesa Carlota de Hanau-Lichtenberg (2 de mayo de 1700, Bouxwiller - 1 de julio de 1726, Darmstadt) fue la esposa del landgrave Luis VIII de Hesse-Darmstadt.

Biografía

La heredera 
Carlota era la única hija superviviente del último Conde de Hanau, Juan Reinardo III, y la Condesa Dorotea Federica de Brandeburgo-Ansbach.  Así, era la única heredera del Condado de Hanau.

Matrimonio 

El primer hombre que le pidió su mano en matrimonio fue el príncipe heredero y posterior Landgrave Guillermo VIII de Hesse-Kassel. Si este matrimonio hubiera tenido lugar, el condado de Hanau habría permanecido unido. Sin embargo, fracasó por diferencias religiosas entre Guillermo, quien era calvinista y Carlota, quien era luterana.

El segundo candidato era el príncipe heredero y posterior Landgrave Luis VIII de Hesse-Darmstadt, quien era luterano. Contrajeron matrimonio el 5 de abril de 1717. De este matrimonio nacieron los siguientes hijos:
 Luis IX
 Jorge Guillermo
 Carolina Luisa

Fallecimiento 
Carlota Cristina murió el 1 de julio de 1726 en Darmstadt. Se publicaron varios sermones fúnebres en julio de 1726 en Darmstadt.

La herencia 
En tanto que Carlota Cristina murió antes que su padre, su hijo, el futuro Landgrave Luis IX, se convirtió en heredero natural del Condado de Hanau. Esto, sin embargo, estaba restringido a la parte de Lichtenberg del condado, debido a que la parte de Münzenberg había sido concedida al condado de Hesse-Kassel en un contrato de herencia previo entre Hanau y Hesse-Kassel.

Surgió una disputa debido a que no estaba claro a qué parte pertenecería el distrito de Babenhausen. Se produjo una escalada en un conflicto militar. Hesse-Darmstadt ocupó Dietzenbach, Schaafheim y Schlierbach; Hesse-Kassel ocupó el resto de Babenhausen, desplegando tropas que ya habían sido estacionadas en Hanau.

La disputa solo pudo resolverse después de un prolongado litigio ante los más altos tribunales del Imperio, que en 1772 emitieron el así denominado Partifikationsrezess. Las ciudades de Altheim, Dietzenbach, Harpertshausen, Schaafheim y Schlierbach fueron concedidas a Hesse-Darmstadt e incorporadas al distrito de Schaafheim.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Alfred Börckel: Wives of the princes of Hesse from St. Elizabeth to the present day, represented in their life and work, 2nd ed. Gießen, 1908, p. 74 ff.
 Reinhard Dietrich: The state constitution in the Land of Hanau = Hanauer history publications, vol. 34, Hanau 1996, ISBN 3-9801933-6-5
 Louis William Holland: Letters of the Duchess Elisabeth Charlotte of Orleans from the years 1716 to 1718 = Library of the Literary Association, vol. 122, Tübingen 1874.
 Catalog of funeral sermons and other writings of mourning in the Hessian State Archives, Marburg = Marburg staff research journal, vol 14, Sigmaringen 1992.
 Catalog of funeral sermons and other writings of mourning in the Hessian State Archive Darmstadt = Marburger staff research journal, vol 13, Sigmaringen 1991.
 Manfred Knodt: The Regents of Hesse-Darmstadt. 2nd ed, Darmstadt 1977.
 Rudolf Lenz: Catalogue of funeral sermons and other writings of sadness in the Hesse University and State Library = Marburger staff research journal, vol 11, Sigmaringen 1990.
 Reinhard Suchier: Genealogy of Countly House of Hanau, in: Festschrift of the Hanau Historical Association for its fifty-year jubilee celebration on 27 August 1894, Hanau 1894.
 Ernst J. Zimmermann: Hanau city and country'', 3rd Edition, Hanau 1919, reprinted  1978.

Casa de Hanau
Casa de Hesse-Darmstadt
Nacidos en Bouxwiller (Bajo Rin)